mini|120px| Randers

Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2019 fand vom 26. bis 30. November 2019 in Randers, Dänemark statt. Es war nach 1994 und 2002 die dritte Weltmeisterschaft in Dänemark. Die Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen.

Der 57-jährige Schwede Torbjörn Blomdahl konnte sich 32 Jahre nach seinem ersten Titelgewinn 1987 seine siebte Goldmedaille sichern. Mit Nguyễn Đức Anh Chiến wurde erstmals in der Geschichte ein Vietnamese Vizeweltmeister, sein französischer Vorgänger Jérémy Bury schied in der ersten Runde der Finalrunde gegen Marco Zanetti aus Italien aus.

Allgemeine Informationen 
Es galt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 20. Dezember 2017). Bei 48 Teilnehmern wurde in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen gespielt, die beiden Erstplatzierten kamen in die Runde der „Letzten 32“.

Spielfolge:
 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wird wie folgt:
 Match Points (MP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Bester Einzeldurchschnitt (ED)
 Höchstserie (HS)

Zeitregulierung:
 40 Sekunden je Stoß (Shot clock)
 nach Ablauf der Zeit (akustisches Signal) wird der Ball für den Gegner neu aufgesetzt
 Drei Verlängerungen je Spiel sind möglich, neues Zeitlimit: weitere 40 Sekunden
Nachstoß:
 Qualifikationsrunde: Ja, beide Spieler erhalten bei einem Unentschieden 1 Punkt
 Finalrunde: Ja, bei Unentschieden Shootout
Quellen:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 

Quellen:

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld besteht aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Dick Jaspers automatisch zur Teilnahme berechtigt ist. Die ersten 16 Spieler der Weltrangliste (Plätze 2–17) werden direkt eingeladen. Die Plätze 23–46 werden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung gilt: 
 Europa (CEB): 13
 Afrika (ACC): 2
 Amerika (CPB): 8
 Asien (ACBC): 6
Die Plätze 47 und 48 werden über Wildcards des Ausrichterlandes (hier: Dänemark) vergeben.

Gruppenphase 

Quellen:

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Quellen:

Abschlusstabelle

Weblinks 

 Turnierinformationen der UMB
 Berichte und Nachrichten auf Kozoom

Einzelnachweise 

2019
WM
Billardturnier in Dänemark
Sportveranstaltung in Randers Kommune